Mazeppa Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mazeppa Township (Minnesota)
 Mazeppa Township (South Dakota)